Federico Fratini (1828-1877), homme politique et un patriote italien du Risorgimento.
 Renzo Fratini (1944-), prélat catholique italien.
 Sara Fratini (1985-), dessinatrice vénézuélienne, illustratrice, artiste de rue et manager d'organisations culturelles.